«Heaven and Hell» es una frase hecha (traducible al español como "Cielo e infierno") que puede referirse a:

Literatura 
 Cielo e infierno (Heaven and Hell, en el original en inglés, de 1956), libro de ensayos de Aldous Huxley.
 Cielo e infierno (Heaven and Hell, en el original en inglés, de 1987), tercer libro de "Norte y Sur" de John Jakes.

Música

Agrupaciones 
 Heaven and Hell, banda creada con miembros de la banda Black Sabbath.

Álbumes 
 Heaven and Hell (1980), álbum de Black Sabbath.
 Heaven & Hell (1989), álbum de Bonnie Tyler y Meat Loaf.
 Heaven and Hell (1997), álbum de Joe Jackson.
 Heaven and Hell (1975), álbum de Vangelis.
 Heaven & Hell (2020), álbum de Ava Max.
 Heaven and Hell (2022), álbum de Sum 41.

Canciones 
 «Heaven and Hell» (1968 o 1970), canción de The Who.
 «Heaven and Hell» (1980), canción de Black Sabbath.
 «Heaven and Hell» (1986), canción de C.C. Catch.